Furca est un terme latin qui signifie « fourche ».  Il peut désigner :

 Furca, une pièce d'équipement du légionnaire romain ;
 Furca, un genre éteint et fossile d'arthropodes marrellomorphes ;
 Furca ou furculla, un appendice abdominal sauteur propre aux collemboles, généralement replié sous l'abdomen et tendu comme un ressort.